Malacota kan syfta på tre orter i Mexiko:

Ejido Loma de Malacota, delstaten Mexiko, Jiquipilco
San Lorenzo Malacota, delstaten Mexiko, Morelos
San Pablo Malacota, Guerrero